Liutprand kan syfta på:

 Liutprand av Langobarderna (död 744), langobardisk kung
 Liutprand av Cremona (död 972), biskop och författare
 Liutprand av Benevent (700-talet), hertig av Benevent